Phaeoisaria är ett släkte av svampar. Phaeoisaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeoisaria